Hülsenbach ist ein Gewässername:

 Hülsenbach (Issel), rechter Zufluss der Issel vor Marienthal, Stadt Hamminkeln, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Hülsenbach (Murbach), linker Zufluss des Murbachs nahe bei Hilgen, Stadt Burscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hülsenbach (Breitbach), linker Zufluss des Breitbachs (zum Todbach oder Todtbach) vor Baltersweiler, Gemeinde Namborn, Landkreis St. Wendel, Saarland

 Hülsenbecke, linker Zufluss der Ennepe bei Wilhelmshöhe, Stadt Ennepetal, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hilsbach
 Hülsbach